Бенито Лопез Санчез има више значења:

 Бенито Лопез Санчез (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Бенито Лопез Санчез (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику